Дрейф (; ) — термін, що має кілька значень:

 Дрейф — переміщення судна під дією течій, вітру тощо.
 Дрейф — небажана зміна значення вихідного сигналу пристрою в той час, коли значення всіх його вхідних сигналів незмінні.
 Дрейф електронів — відносно повільний рух носіїв заряду під дією докладених електромагнітних полів.
 Температурний дрейф — зміна електричних параметрів електронного пристрою (електронного приладу), викликане зміною зовнішньої температури середовища.
 Дрейф континентів
 Дрейф льодовиків
 Дрейф льоду — рух льоду в морях і океанах під впливом вітру і течій
 Дрейф островів
 Дрейф у хемометриці — повільна нехаотична зміна метрологічних характеристик вимірювального інструмента.
 Дрейф у хроматографії — повільна одноманітна зміна величини сигналу, що належить нульовій лінії.
 Дрейф нульового рівня — зміна в часі величини вихідної напруги, що її визначають, коли немає корисного вхідного сигналу.
 Дрейф генів — зміна частоти алелів в популяції
 Дрейф — психогеографічний термін Ситуаціоністського Інтернаціоналу.
 Дрейф частоти — невелике відхилення частоти протягом відносно тривалого періоду часу.

Див. також 
 Дрейфовий струм
 Дрифт
 Дрифтерний лов

Література